A66 kan avse:

 A66 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A66 (motorväg, Frankrike)
 A66 (motorväg, Tyskland)
 A66 (Storbritannien) – en väg i Storbritannien